Besnier ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Besnier (* 1970), französischer Unternehmer
 Ernest Besnier (1831–1909), französischer Dermatologe
 Maurice Besnier (1873–1933), französischer Althistoriker
 Maurice Besnier (1873–1933), französischer Althistoriker